Maurer est un nom d'origine germanique qui peut désigner :
  (1868-1932), un peintre américain ;
 Andreas Maurer (1958-), un joueur de tennis allemand ;
 Andreas Haider-Maurer (1987-), joueur de tennis autrichien ;
 Angela Maurer (1975-), une nageuse allemande ;
 Brandon Maurer (1990-), un joueur de baseball américain ;
 Carl Maurer (1874-1950), un théologien protestant alsacien, président de l'Église de la confession d'Augsbourg sous l'Occupation ;
 François Maurer (1922-2000), un évêque de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Georg Maurer (1907-1971), un poète, essayiste et traducteur allemand ;
 Gilbert Maurer (1952-), un homme politique français ;
 Hubert Maurer (1738-1818), peintre allemand ;
 Ingo Maurer (1932–2019), un designer allemand ;
 Ion Gheorghe Maurer (1902-2000), un politicien roumain ;
 Jacob Maurer (1737-1780), peintre néerlandais d’origine suisse ;
 Jacqueline Maurer-Mayor (1947-), une femme politique suisse ;
 Jean-Philippe Maurer (1960-), un homme politique français ;
 Joshua Lucas Maurer (1971-), un acteur américain ;
 Kai Maurer (1972-), un acteur et réalisateur britannique ;
  (1823-1902), un historien du droit allemand ;
  (1789-1878), un compositeur, violoniste et chef d'orchestre allemand ;
 Mario Maurer (1988-), chanteur et acteur thaïlandais ;
 Norman Maurer (1926-1986), auteur de bande dessinée et producteur audiovisuel américain ;
 Reiner Maurer (1960-), un footballeur allemand reconverti en entraîneur ;
  (1924-), un physicien américain connu pour ses travaux sur la fibre optique ;
 Rolf Maurer (1938-2019), un ancien coureur cycliste professionnel suisse de 1960 à 1969 ;
 Ueli Maurer (1950-), un homme politique suisse ;
  (1960-), cryptologue à l'École polytechnique fédérale de Zurich.

Autres 
 Formule de Maurer
 Maurer, une entreprise allemande